Nikolaj Kuzněcov () je jméno a příjmení více osob:

 Nikolaj Alexandrovič Kuzněcov (veslař) (* 1953), sovětský reprezentant ve veslování, bronzový z olympiády v Montrealu
 Nikolaj Alexandrovič Kuzněcov (* 1973), ruský reprezentant v dráhové cyklistice, stříbrný z olympiády v Atlantě
 Nikolaj Dmitrijevič Kuzněcov (1911–1995), sovětský konstruktér leteckých a raketových motorů
 Nikolaj Gerasimovič Kuzněcov (1904–1974), sovětský námořník, admirál a lidový komisař námořnictva
 Nikolaj Ivanovič Kuzněcov (1911–1944), sovětský zpravodajec a partyzán, hrdina Sovětského svazu
 Nikolaj Jakovlevič Kuzněcov (1874–1948), ruský entomolog